Косинский ручей — ручей на территории москвы, приток реки Чурилихи (Пономарки)
Косино-Серебрянский (Косинский) — ручей на территории Москвы, приток реки Серебрянки